potoczna nazwa owocu roślin z rodzaju mak (Papaver)
2 miejscowości w Polsce: 
 Makówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Makówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew 

Zobacz też: Makowo